Echo est une mini-série créée par Marion Dayre pour le service de streaming Disney+, basée sur le personnage de Marvel Comics du même nom. Il se déroule dans l'Univers cinématographique Marvel (MCU), partageant la continuité avec les films de la franchise. La série se déroule après les événements de la série Hawkeye (2021), dans le cadre de la phase  du MCU.

La série voit Maya Lopez / Echo retourner dans sa ville natale où elle doit accepter son passé, renouer avec ses racines amérindiennes et embrasser sa famille et sa communauté. Dayre sert de rédacteur en chef pour la série avec Sydney Freeland à la tête de l'équipe de réalisation.

Alaqua Cox reprend son rôle de Maya Lopez / Echo de la série Hawkeye, avec Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene, Zahn McClarnon, Vincent D'Onofrio et Charlie Cox. Le développement du spin-off a commencé en mars 2021, avec Etan et Emily Cohen attachées en tant que rédacteurs en chef, et Alaqua Cox a confirmé son retour. La série a été officiellement annoncée en , lorsque Dayre s'est révélé être le scénariste en chef, Freeland devant être réalisé d'ici . Le tournage a commencé fin  et durera jusqu'en , se déroulant dans la région métropolitaine d'Atlanta. En , Marvel a révélé d'autres membres de la distribution et que Catriona McKenzie dirigerait également pour la série.

La série est prévue en  sur Disney+.

Synopsis 
Après sa rencontre avec Clint Barton à New York, Maya Lopez retourne dans sa ville natale, où elle doit accepter son passé, renouer avec ses racines amérindiennes et embrasser sa famille et sa communauté.

Distribution 

 Alaqua Cox : Maya Lopez / Echo
 Zahn McClarnon : William Lopez, le père de Maya
 Vincent D'Onofrio : Wilson Fisk / le Caïd
 Charlie Cox : Matt Murdock / Daredevil
 Chaske Spencer 
 Tantoo Cardinal 
 Devery Jacobs 
 Cody Lightning 
 Graham Greene

Production

Genèse et développement 
En , Alaqua Cox a été annoncé comme ayant été choisi pour le personnage de Maya Lopez / Echo dans la série Disney+ de Marvel Studios Hawkeye (2021). En , Marvel Studios était au début du développement d'un spin-off de Hawkeye centré sur Maya Lopez pour Disney+, avec Etan Cohen et Emily Cohen sur le point d'écrire et de la produire. La série, intitulée Echo , a été officiellement annoncée en , et Marion Dayre était alors scénariste en chef à la place des Cohen. Bert & Bertie , qui ont réalisé l'épisode Hawkeye Echos dans lequel Maya Lopez est présenté, ne pensaient pas qu'ils seraient impliqués dans la série dérivée et ont estimé qu'il serait approprié que quelqu'un de la communauté amérindienne dise davantage l'histoire du personnage. En , Sydney Freeland a partagé un casting sur sa page Instagram, indiquant son implication dans la série en tant que réalisatrice. Marvel Studios a confirmé Freeland comme directeur en , en annonçant aussi que Catriona McKenzie dirigerait des épisodes de la série. Kevin Feige des Marvel Studios, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard et Richie Palmer sont producteurs exécutifs avec Dayre et Jason Gavin , tandis que Freeland est coproducteur exécutif.

Écriture 
Une salle d'écriture pour la série avait été formée au moment où le développement du projet a été révélé en . En plus de Dayre, les écrivains de la série incluent Shoshannah Stern, Josh Feldman, Rebecca Roanhorse, Bobby Wilson, Steven Paul Judd, Jason Gavin, Ken Kristensen, Dara Resnik, Jessica Mecklenburg, Kaitlyn Jeffers et Paloma Lamb. Au moins deux épisodes avaient été écrits à la mi-, tandis que l'écriture des autres épisodes se poursuivait. Le directeur de l'emplacement, Ryan Schaetzle, a déclaré que l'histoire se concentrerait sur une petite ville. Marvel a déclaré que la série explorerait les conséquences des actions d'Echo dans Hawkeye et révèle son histoire d'origine.

Attribution des rôles 
Alaqua Cox devait reprendre son rôle dans la série avec la révélation de son développement en , ce qui a été confirmé avec l'annonce officielle de la série en . En , le casting de la série était en cours, avec Marvel Studios cherchant à lancer des femmes sourdes amérindiennes ou latines. En , il a été révélé que Vincent D'Onofrio et Charlie Cox étaient impliqués dans la série, reprenant leurs rôles de Wilson Fisk / le Caïd et Matt Murdock / Daredevil des séries précédents. À la fin du mois, Devery Jacobsa a rejoins la série pour un rôle non divulgué, il s'agit d’une responsable de la série nommée Julie , que Deadline Hollywood a décrite comme "résiliente et volontaire". En , Marvel a confirmé le casting de Jacobs et a annoncé que Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Cody Lightning et Graham Greene joueraient également dans la série, avec Zahn McClarnon reprenant son rôle de père d'Echo, William Lopez de Hawkeye.

En , Marvel Studios cherchait à recruter des artistes de fond et des figurants, en particulier des Amérindiens, pour deux vagues de tournage. Le premier groupe d'environ 30 personnes représenterait un "groupe central" de citadins, tandis que le casting de fond pour les danseurs et chanteurs de pow -wow était également en cours.

Costume 
Stacy Caballero est la costumière de la série, après avoir travaillé sur les films Thor : Ragnarok (2017) et Black Panther: Wakanda Forever (2022) en tant qu'assistante costumière.

Tournage 
La Tournage a commencé le , dans toute la région métropolitaine d'Atlanta, à Atlanta, et devait se produire le long du Great Walton Railroad à Social Circle, en Géorgie ce mois-là, avec Freeland et McKenzie réalisant. Le tournage devait également avoir lieu dans et autour de Peachtree City, en Géorgie, de fin avril à fin . La série sera filmée en utilisant les titres de travail Whole Branzino et Grasshopper. Le tournage devait auparavant commencer en , ainsi que début avril. Le tournage établissant des plans pour deux épisodes à Grantville, en Géorgie, du 16 au , dans différentes rues de la ville, le château d'eau de Grantville et le château de Bonnie. Le tournage en dehors d'Atlanta aura lieu avec le premier groupe de figurants vers le , avec le deuxième groupe pendant trois semaines en juillet, et avec les danseurs et chanteurs figurants pendant environ deux à trois semaines en juillet. Le tournage avec le premier groupe de figurants durera jusqu'en .

Le 26 août 2022, Alaqua Cox poste une capture d’écran de sa conversation avec son père dans sa story Instagram dans laquelle elle lui dit qu’ils ont « terminer Echo ». Par conséquent, le tournage serait donc terminé.

Fiche technique 

 Titre original et français : Echo
 Création : Marion Dayre, d'après les personnages créés par David W. Mack et Joe Quesada

 Producteurs exécutifs : Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre et Jason Gavin
 Société de production : Marvel Studios
 Société de distribution : Disney Media Distribution
 Budget : 
 Diffuseur : Disney+
 Pays d'origine : 
 Langue d'origine : anglais
 Format : couleur
 Genres : super-héros
 Durée : 
 Date de diffusion :

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Univers cinématographique Marvel

Liens externes 
 

 
  La page de la série sur Marvel.com

Série télévisée américaine des années 2020
Mini-série américaine
Série télévisée de Disney+
Série télévisée adaptée de Marvel Comics
Série télévisée de l'univers cinématographique Marvel
Série télévisée de super héros
Série télévisée fantastique
Série télévisée de fantasy
Série télévisée en anglais